Seznam polkov z zaporedno številko 118.

Seznam 
 Pehotni
 118. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 118. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 118. pehotni polk (ZDA)
 118. strelski polk (ZSSR)
 118. pehotni polk (Wehrmacht)
 118. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 118. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 118. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 118. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 118. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 118. gorski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi